Бучин има више значења:

 Бучин
 Бучин (Праид), насеље у округу Харгита у Румунији
 Бучин (Жосени), насеље у округу Харгита у Румунији